Индекс массы:
 Индекс массы тела (BMI от , ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной (ожирение).
 Индекс массы (технический анализ) (MI от ) — технический индикатор.